Maschennetz steht für:

in der EDV siehe Topologie (Rechnernetz)#Vermaschtes Netz
in der Stromversorgung siehe Maschennetz (Stromversorgung)